Le 9 septembre 1734 est le  jour de l'an 1734 dans le calendrier grégorien. Il s'est déroulé un jeudi.

Naissances

Décès 
 Muro Kyūsō (né le 30 mars 1658), lettré néoconfucéen et fonctionnaire du shogunat Tokugawa.

Autres événements

Voir aussi 
 9 septembre
 septembre 1734